Atella (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Potenza
Atella (geslacht), een geslacht van cicaden